Personen met de achternaam Wynants
 Arnold Hyacinth van Wynants, Zuid-Nederlands geestelijke, bestuurder en mecenas
 Bernadette Wynants, Belgisch politica
 Dirk Wynants, Belgisch meubelontwerper en ondernemer
 Herman Wynants, Belgisch politicus en voetbalbestuurder
 Ivo Wynants, Belgisch politicus
 Maarten Wynants, Belgisch wielrenner
 Maurits Wynants, Belgisch historicus, archivaris en politicus
 Pierre Wynants, Belgisch kok
 Sien Wynants, Belgisch radio- en televisiepresentatrice

Sport
 Trofee Maarten Wynants, eendaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in België

Zie ook 
 Wijnants (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam